Kako puede referirse a:

Personas 
 Kako, nombre propio:
 Kako de Akishino (1994-), princesa de Japón.
 Kako M., cantante de rap/cantautor.

Lugares 
 Kako, poblado en Bihar, India.
 Kako, poblado en Temuco, Chile.

Cruceros 
 Kako, crucero inconcluso de la Armada Imperial Japonesa, cuarto de la Clase Sendai.
 Kako, crucero de la Armada Imperial Japonesa, segundo de la Clase Furutaka.

Cosas
 Kako, comida mapuche que se consume en el We tripantu, año nuevo mapuche.

Grupos musicales 
 Kako, grupo de música punk barcelonés.